

Kraina historyczna na Ukrainie 
 Wołyń – kraina historyczna

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Wołyń – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Wołyń – część wsi Ruszów w woj. lubelskim; w pow. zamojskim, w gminie Łabunie
 Wołyń – przysiółek wsi Podlesie w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Wołyń – część wsi Kołaczkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Wołyń – część wsi Czyżów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów

Miejscowość na Białorusi 
 Wołyń – wieś w obw. witebskim, w rej. głębockim, w sielsowiecie Koroby

Inne 
 Wołyń – polski film w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego
 Wołyń – pismo w języku ukraińskim wydawane w Równem podczas II wojny światowej
 Wołyń – przedwojenna nazwa zarówno wyspy Wolin, jak i miasta Wolin
 Wołyń nad Bugiem – nazwa zamku w obecnym Gródku

Zobacz też 
 Wohyń